Tetrachloroetan – organiczny związek chemiczny z grupy halogenoalkanów, czterochloropochodna etanu. Występuje w postaci dwóch izomerów:
 1,1,1,2-Tetrachloroetan
 1,1,2,2-Tetrachloroetan

Zobacz też 
 tetrachloroeten
 tetrafluoroetan